A37, A-37 ou A.37 peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Cessna A-37 Dragonfly, un avion militaire américain ;
 Saunders Roe A.37 Shrimp, un hydravion à coque expérimental britannique.

Médecine 
 Coqueluche, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A37 reliant Burgdorf à Hanovre ;
  Autoroute française A37, ancien nom donné à l'A31 sur le tronçon Beaune-Dijon ;
  Autoroute néerlandaise A37 reliant Hoogeveen à la frontière allemande ;
  Autoroute portugaise A37 reliant Sintra à Buraca.

Routes
  Route britannique A37 reliant Dorchester à Bristol ;
  Route nord-irlandaise A37 reliant Macosquin à Limavady.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres